Зимарка — топонимы России:
 Зимарка — деревня в Нижегородской области.
 Зимарка — приток Люнды.